— железнодорожная станция на линиях Тюо, Тюо-Собу, Намбоку и Маруноути, расположенная на границе специальных районов Синдзюку и Тиёда в Токио. Станция обозначена номером M-12 на линии Маруноути и N-08 на линии Намбоку. На станции установлены автоматические платформенные ворота. На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Планировка станции

JR 
Две платформы островного и 4 пути.

Tokyo Metro 
Две платформы бокового типа, 2 платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции 

|-
!colspan=5|JR East

|-
!colspan=5|Tokyo Metro

Ссылки 
 JR East: Станция Ёцуя 
 Tokyo Metro: Станция Ёцуя